She Couldn't Say No (1930), een film van Lloyd Bacon
She Couldn't Say No (1939), een film van Graham Cutts
She Couldn't Say No (1940), een film van William Clemens
She Couldn't Say No (1954), een film van Lloyd Bacon